1915 – anno compreso tra il 1914 e il 1916
 1915 – numero naturale
 1915 – film del 2015 diretto da Garin Hovannisian
 1915 (Original Motion Picture Soundtrack) – colonna sonora di Serj Tankian del 2016
 1915 Quetzálcoatl – asteroide near-Earth